Дмитрий Свиридов: Свиридов, Дмитрий Васильевич (1812—1874) — генерал-майор, участник Кавказской войны.
 Свиридов, Дмитрий Викторович (род. 1970) — председатель Законодательного Собрания Красноярского края.